

Cinéma 

 Bug (en français, Les Insectes de feu), un film de science fiction / horreur réalisé par Jeannot Szwarc en 1975
 , un film américain réalisé par Phil Hay et Matt Manfredi de 2002
 Bug, un film américain réalisé par William Friedkin en 2007

Télévision 

 Bugs, une série télévisée britannique

Littérature 
 Bug, une bande dessinée d'Enki Bilal.

Musique 

 Bug, un album du groupe Dinosaur Jr. sorti en 1988
 Bug, une chanson du groupe Feeder sortie sur l'album Echo Park en 2001
 Bug, une pièce pour clarinette seule de Bruno Mantovani  composée en 1998

Jeux vidéo 

 Bug! et sa suite Bug Too!, des jeux vidéo développés par Realtime Associates, respectivement en 1995 et 1996

Informatique 

 Bug (francisé en « bogue »), un défaut de conception ou de programmation d'un programme informatique

Divers 

 Bug, un dispositif d'assurage utilisé en escalade
 Bug, un micro caché, appelé ainsi de par sa taille d'insecte. Également appelé mouchard électronique
 , un personnage de fiction des Marvel Comics.

Patronyme 

 Lilas Bug, cofondatrice du Salon Comparaisons.

Toponymes 

 Bug ou Boug occidental, un cours d'eau d'Europe qui prend sa source en Ukraine et se jette dans la Narew, affluent de la Vistule, en Pologne ;
 Bug ou Boug méridional, un cours d'eau d'Europe qui prend sa source en Ukraine et se jette dans la mer Noire.

Codes 

BUG, orthographié en majuscule, peut faire référence à :
  ;
 , un ancien distributeur de gaz américain, maintenant incorporé dans .

bug, orthographié en minuscule, peut faire référence à :
 bouguinais, une langue selon le code ISO 639.